Арнаути — бузькі козаки, сформовані і названі Туреччиною
 Арнаути (народ) — етнічна група албанців
 Арнаут — військовий танок у сучасних греків (фр. arnaoute)